Burzum е първи студиен албум на норвежкия блек метъл солов проект Burzum, записан през януари 1992 година и издаден през март същата година от Deathlike Silence Productions. Времетраенето на албума е 46 минути и 7 секунди.

Състав 
 Варг Викернес (Count Grishnackh) – вокали, всички инструменти
 Евронимус – китарно соло в War, гонг в Dungeons of Darkness

Песни

Външни препратки 
  Страница на албума в официалния уебсайт на Burzum
  Страница на албума в Last.fm
  Страница на албума в Encyclopaedia Metallum
  Страница на албума в Discogs
  Страница на албума в Metal Kingdom

Албуми на Бурзум
Музикални албуми от 1992 година